Cet article relate le parcours de l'équipe d'Australie lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif

Qualifications

Troisième tour - Groupe 1 

|}

Quatrième tour - Groupe 1 

|}

Coupe du monde

Premier tour 

L'Australie font partie du groupe d de la Coupe du monde de football de 2010, avec l'Allemagne, le Ghana et la Serbie.

Allemagne - Australie

Ghana - Australie

Australie - Serbie 

Australie
2010